Riudaura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riudaura (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Riudaura (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar